Уорнер Лерой Бакстер (, 29 марта 1889 — 7 мая 1951) — американский актёр, пик карьеры которого пришёлся на период с 1910-е по 1940-е годы. Наиболее известен по своей роли малыша Циско в фильме «В старой Аризоне» (1928), за которую он удостоился премии «Оскар» за лучшую мужскую роль, на 2-й церемонии вручения наград Академии. Он часто играл распущенных, харизматичных, латинских типов в бандитских вестернах, а также играл малыша Циско и других аналогичных персонажей на течение 1930-х годов, но у него было и множество других ролей, на протяжении всей его карьеры.

Бакстер начал свою карьеру с немых фильмов, наиболее заметными были его работы в фильмах «Великий Гэтсби» (1926) и «Ужасная правда» (1925). Наиболее известными роли Бакстера в звуковых фильмах были «В старой Аризоне» (1928), «42-я улица» (1933), «Корабль рабов» (1937), «Похищенный» (1938), и в благотворительной короткометражке «Украденные драгоценности» (1931). В 1940-х он был известен в постоянной роли доктора Роберта Ордуэя, в серии фильмов «Преступление доктора».

За свой вклад в киноиндустрию, Бакстер имеет звезду на Голливудской «Аллее славы».

Ранняя жизнь 
Бакстер родился в Колумбусе, штат Огайо, в семье Эдвина Ф. Бакстера (1867—1889) и Джейн Барретт (1869—1962), Уорнеру, было всего 5 месяцев, когда умер его отец.

Мать Бакстера, с сыном, переехала к своему брату, который жил в Колумбусе. Позже они переехали в Нью-Йоррк, где Бакстер проявил активность в драматургии, участвуя в школьных постановках и посещая спектакли. В 1898 году он переехал в Сан-Франциско, где он окончил «Политехническую среднюю школу». После случившегося землетрясения в 1906 году, Бакстер вместе со своей матерью жил в парке «Золотые ворота», в течение 8 дней, а затем они уехали с друзьями жить в Аламиду, на три месяца. В 1908 году, они вернулись в Коламбус. Где поначалу, Бакстер занимался продажей сельскохозяйственных орудий, а после, в течение 4 месяцев, работал партнером Дороти Шумейкер, в водевиле .

Кинокарьера 
Актёрская карьера Бакстера стартовала в 1914 году с эпизодической роли в фильме «Его собственные деньги». Свою первую главную роль он сыграл в фильме «Защищённые дочери» (1921), и в течение 1920-х годов он снялся в 48 фильмах. Его самые известные роли в немых фильмах были в «Великий Гэтсби» (1926), «Алома южных морей» (1926), в роли любовного интереса танцовщицы, роль которой исполнила Гилда Грей, и в роли-врача алкоголика в фильме «Запад Занзибара» (1928), где так же снимался Лон Чейни.

Самой известной главной ролью Бастера стала роль малыша Циско в «В старой Аризоне» (1928). Первый звуковой вестерн, за которую он получил премию «Оскар», за лучшую мужскую роль. Он так же снялся в таких фильмах как «42-я улица» (1933), «Гранд-Канари» (1934), «Бродвей Билл» (1934) и «Похищенный» (1938).

К 1936 году, Бакстер был самым высокооплачиваемым актёром в Голливуде, но к 1943 году постепенно сместился на роли в фильмах категории «B». За всю свою кинокарьеру с 1914 оп 1950 годы, она снялся в более чем сотне фильмов, половина из которых утеряны.

Личная жизнь 
В 1911 году Уорнер Бакстер женился на Виоле Колдуэл, вскоре после этого, они расстались, но официально были разведены в 1913 году. в 1918 Бакстер вновь женился на актрисе Винифред Брайсон, они остались в браке до самой его смерти в 1951 году.

Он был близким другом Уильяму Пауэллу, с которым снялся в трёх фильмах, а также был рядом с ним, когда в 1937 году, умерла Джин Харлоу, с которой Пауэлл поддерживал близкие отношения.

Когда Бакстер не снимался, он был изобретателем, и в 1935 году создал прожектор для револьверов, что позволяло стрелку более чётко видеть цель ночью. так же он разработал устройство радиосвязи, которое позволило аварийным бригадам менять сигналы движения от двух блоков, обеспечивая им безопасный проход через перекрёстки. И он сам финансировал установку, этого устройства, на пересечении Беверли Хиллз в 1940 году.

Смерть 
Бакстер страдал от артрита в течение нескольких лет, а в 1951 году прошёл процедуру лоботомии, которая, как он надеялся, облегчит его боль. Но 7 мая 1951 года Уорнер Бакстер умер от пневмонии, в возрасте 62 лет, и был похоронен в Форест-Лаун, Глендейл (Калифорния). Его пережили его вторая жена и его мать.

Память 
Бакстер имеет собственную звезду на Голливудской «Аллее славы», она находится на Голливудском бульваре, её номер — 6284. Церемония закладки звезды состоялась в 8 февраля 1960 года.

Награды 
 Оскар 1930 — «Лучшая мужская роль» («В старой Аризоне»)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Уорнер Бакстер — Фильмография

Умершие от пневмонии
Голливудская «Аллея славы»
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Люди, подвергшиеся лоботомии